Die Snookerweltmeisterschaft 1927 fand zwischen 29. November 1926 und dem 12. Mai 1927 an verschiedenen Austragungsorten statt. Das Finale wurde in der Camkins Hall in Birmingham, England gespielt. Das allererste Spiel dieser, und einer Snooker-WM überhaupt, wurde zwischen Melbourne Inman und Tom Newman vom 29. November bis zum 6. Dezember 1926 in der Thurston’s Hall am Leicester Square in London ausgetragen.

Veranstalter war damals noch der Billiards Association and Control Council (BACC).

Sie gilt als die erste offiziell ausgetragene Weltmeisterschaft in der Geschichte des Snookersports. Organisiert wurde die Weltmeisterschaft von Bill Camkin und dem späteren Turniersieger Joe Davis. Diesen Titel sollte er bis 1946 nicht mehr abgeben.
Das Teilnehmerfeld bestand aus 10 Spielern.

Preisgeld 
Die Turnierteilnahme kostete jeden Spieler 5 Guinee. Diese Summe wurde zur Hälfte als Preisgeld ausgesetzt, von der anderen Hälfte kaufte der BACC die Siegertrophäe im Wert von 19£. Der Sieger erhielt die Summe von 6 £ und 10 Shilling (und den von ihm selbst gekauften Pokal).

Hauptrunde

Höchste Breaks 

 Albert Cope 60

 Joe Davis 57, 46, 45, 41

Einzelnachweise 

1927
Snookerveranstaltung 1927
Billardturnier in Birmingham